Королёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Королевское сельское поселение — входит в Колыванский район Новосибирской области
 Королевское сельское поселение — входит в Голышмановский район Тюменской области